Рибаков — російське прізвище.

Відомі носії:
 Рибаков Анатолій Наумович (1911—1998) — радянський письменник, сценарист.
 Рибаков Андрій Анатолійович ( 1982) — білоруський важкоатлет, олімпійський медаліст.
 Рибаков Борис Олександрович (1908—2001) — російський археолог і історик, академік РАН.
 Рибаков Василь Євлампійович (* 1940) — майстер спорту СРСР з боксу, заслужений працівник фізичної культури і спорту України
 Рибаков В'ячеслав Михайлович ( 1954) — радянський і російський вчений-сходознавець, історик, письменник і сценарист, доктор історичних наук.
 Рибаков Іван Федотович (1889 — ?) — український історик, архівіст.
 Рибаков Ігор Олександрович ( 1976) — український політичний і державний діяч.
 Рибаков Ігор Володимирович (нар. 1972) — російський підприємець, мільярдер.
 Рибаков Михайло Олександрович (1929—2009) — український краєзнаваець і педагог, фахівець з історії Києва.
 Рибаков Юлій Андрійович ( 1946) — російський правозахисник, колишній депутат Державної Думи РФ.
 Рибаков Ярослав Володимирович ( 1980) — російський легкоатлет, олімпійський медаліст.

Примітки 

Російські прізвища